Les Élections régionales de 1974 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 1974) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1974
Styrie
Octobre 1974